ANEI è la sigla dell'Associazione nazionale ex internati
 Anei (o An'ei) è un periodo della storia giapponese